Condicio sine qua non, spesso abbreviato sine qua non – locuzione latina che indica un vincolo irrinunciabile
 Sine qua non – azienda vinicola statunitense
 Il candidato (Sine qua non) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Battlestar Galactica